Александр Черненко:
 Черненко, Александр Иванович (1897—1956) — советский писатель, первый главный редактор журнала «Нева».
 Черненко, Александр Николаевич (род. 1976) — украинский политический деятель.
 Черненко, Александр Романович (1924—1996) — советский и украинский учёный в горнорудной отрасли.